Étendard steht für:

 Dassault Étendard II, französischer Jagdflugzeug-Prototyp
 Dassault Étendard IV, französisches Jagdflugzeug
 Dassault Super Étendard, französisches Jagdflugzeug